Policastresi – abitanti di Petilia Policastro
Policastresi – abitanti di Policastro Bussentino
Policastresi – abitanti di Santa Marina (Italia)